Biston mesle är en fjärilsart som beskrevs av Forbes 1928. Biston mesle ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
mesle